kłąb – okolica międzyłopatkowa większości ssaków
 kłąb – część ręki u człowieka
 kłąb rojowy i zimowy pszczół miodnych